Triplax är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Herbst 1793. Triplax ingår i familjen trädsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trädsvampbaggar
Triplax